Эдвард де Боно (; 19 мая 1933, Мальта — 9 июня 2021) — британский психолог и писатель, эксперт в области творческого мышления, изобретатель концепции латерального мышления.

Биография 

Эдвард Чарльз Фрэнсис Публиус де Боно родился 19 мая 1933 года на Мальте. Окончил Колледж Св. Мартина, Мальта; он получил степень доктора медицины в Мальтийском университете, а позже как стипендиат Родса учился в оксфордском колледже Крайст-Чёрч, где получил степень магистра в области психологии. Де Боно также получил степень доктора наук в области медицины в Тринити-колледж, Кембридж и доктора в области юриспруденции в Университете Данди.

Был плодовитым автором, в книге «Пятидневный курс мышления» описал математическую настольную L-игру.

Книги 
 
 
 «Водная логика» WATER LOGIC ISBN 985-483-634-7
 «Шесть шляп мышления» SIX THINKING HATS ISBN 985-483-635-5
 «Нестандартное Мышление: Самоучитель» ISBN 985-483-589-8
 Латеральное мышление: Учебник творческого мышления. ISBN 985-483-492-1
 «Учите своего ребенка мыслить» ISBN 985-483-460-3
 «Развитие Мышления: Три Пятидневных Курса»
 «Научите себя думать: самоучитель по развитию мышления» ISBN 985-483-458-1
 «Серьёзное творческое мышление» SERIOUS CREATIVITY ISBN 985-483-470-0
 Автор Пол Слоун «Латеральное мышление»
 «Почему мы такие тупые? Когда же человечество научится думать»
 «Я прав — вы заблуждаетесь»

Курсы, методики 
 CoRT (курс по развитию интеллектуальных способностей)
 SixHats (курс по самоорганизации мышления и по творческой работе в группе)
 профессиональная программа «de Bono Thinking 24x7»

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на книгу: Эдвард де Боно, Генератор креатиffных идей. 62 софта для мозга . — : «Питер», 2008.
 https://www.edwdebono.com/ 
 Русскоязычное ЖЖ-комьюнити, посвященное методам де Боно 

Когнитивные психологи
Выпускники Мальтийского университета
Выпускники Крайст-черч
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Стипендиаты Родса